Натуральне число 1691
 1691 рік до нашої ери
 1691 рік нашої ери